Overkill () — второй студийный альбом английской рок-группы Motörhead, выпущенный в марте 1979 года на лейбле Bronze Records.

Об альбоме 
Американские трэш-металлисты Overkill взяли название группы в честь одноимённой песни из этого альбома.

Список композиций

Подарочное издание 
Первый диск содержит первоначальное издание альбома без бонус-треков.

Участники записи 
 Иэн Фрейзер «Лемми» Килмистер — вокал, бас-гитара, вторая гитара в соло «Limb From Limb»
 Эдди Кларк — гитара
 Фил Тейлор — ударные

Литература

Ссылки 
 
 

Альбомы Motörhead
Альбомы, спродюсированные Джимми Миллером
Альбомы Bronze Records